Семён Лейбович (Львович) Мейнкин (13 августа 1893, Двинск, Российская империя — 26 января 1942, Ленинград) — советский художник-постановщик.

Биография 
Родился в 1893 году в Двинске, в семье фабричного служащего Лейба (Льва) Абелевича Мейнкина и Хаи Вульфовны Мейнкиной, проживавших на Большой Болотной улице, дом № 44. Окончил Центральное училище технического рисования (ЦУТР). С 1919 года работал в академических театрах Петрограда в качестве художника-исполнителя, с 1926 года — в Париже в театре Балиева и Гранд-Опера.

Работал художником-постановщиком на киностудии «Ленфильм».

Умер от истощения в блокадном Ленинграде.

Фильмография 
  — Девушка с далёкой реки  (совместно с Евгением Енеем) (Режиссёр-постановщик: Евгений Червяков)
  — Два броневика  (Режиссёр-постановщик: Семён Тимошенко)
  — Джой и Дружок  (среднеметражный) (совместно с Евгенией Словцовой) (Режиссёр-постановщик: Владимир Петров, Мириан Хухунашвили)
  — Мой сын  (Режиссёр-постановщик: Евгений Червяков)
  — Мятеж  (совместно с Борисом Дубровским-Эшке) (Режиссёр-постановщик: Семён Тимошенко)
  — Цена человека  (совместно с Михаилом Литваком) (Режиссёр-постановщик: Михаил Авербах, Марк Донской)
  — Дорога в мир  (Режиссёр-постановщик: Борис Шпис)
  — Золотой клюв  (Режиссёр-постановщик: Евгений Червяков)
  — Города и годы  (Режиссёр-постановщик: Евгений Червяков)
  — Мёртвая душа  (Режиссёр-постановщик: Владимир Фейнберг)
  — Пахари моря  (среднеметражный) (Режиссёр-постановщик: Георгий Кроль)
  — Подземное солнце  (совместно с Фёдором Беренштам) (Режиссёр-постановщик: Михаил Авербах)
  — Дневник одной коммуны  (среднеметражный) (киноочерк) (Режиссёр-постановщик: Абрам Гринфельд)
  — Кровь земли  (Режиссёр-постановщик: Михаил Авербах)
  — Личное дело  (совместно с Павлом Зальцманом) (Режиссёры-постановщики: братья Васильевы)
  — Первый взвод  (совместно с Владимиром Покровским) (Режиссёры-постановщики: Борис Бродянский, Давид Гутман, Владимир Корш-Саблин)
  — Сердце Соломона  (совместно с Константином Бондаренко) (Режиссёры-постановщики: Сергей Герасимов, Михаил Кресин)
  — Три солдата  (Режиссёр-постановщик: Александр Иванов)
  — Люблю ли тебя?  (совместно с Татьяной Шишмаревой) (Режиссёр-постановщик: Сергей Герасимов)
  — Песнь о счастье  (Режиссёры-постановщики: Марк Донской, Владимир Легошин)
  — Очарованный химик  (фильм не был завершён) (Режиссёр-постановщик: Сергей Бартенев)
  — Юность поэта  (совместно с Исааком Махлисом, Петром Якимовым) (Режиссёр-постановщик: Абрам Народицкий)
  — Великий гражданин  (1-я серия) (совместно с Абрамом Векслером, Николаем Суворовым) (Режиссёр-постановщик: Фридрих Эрмлер)
  — Враги  (совместно с Дмитрием Рудым) (Режиссёр-постановщик: Александр Ивановский)
  — Великий гражданин  (2-я серия) (совместно с Михаилом Кроткиным) (Режиссёр-постановщик: Фридрих Эрмлер)
  — Осень  (короткометражный) (киноэтюд) (Режиссёры-постановщики: Фридрих Эрмлер, Исаак Менакер)
  — Боевой киносборник № 2  (совместно с Александром Блэком) (Режиссёры-постановщики: Владимир Фейнберг, Виктор Эйсымонт, Евгений Червяков, Герберт Раппапорт, Лев Арнштам)
  — Маскарад  (Режиссёр-постановщик: Сергей Герасимов)
  — Старая гвардия  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Сергей Герасимов)
  — Варежки

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Персоналии:Ленфильм
Художники СССР
Художники кино СССР
Художники-постановщики СССР
Художники-соцреалисты СССР